In My Zone 2  — третий официальный микстейп американского певца Криса Брауна, выпущенный 26 ноября 2010 года. Микстейп полностью был спродюсирован Dj Drama, Dj Babey Drew. Это второй микстейп из серии In my Zone.В микстейпе также участвовали Gucci Mane,Big Sean,Kevin McCall и J Valentine .

Список композиций 
 «Ms Breezy» (featuring Gucci Mane)
 «Shit Got Damn» (featuring Big Sean)
 «Talk That Shit»
 «My Girl Like Them Girls» (featuring J Valentine)
 «Fuck Um All» (featuring Kevin McCall and Diesel)
 «Chrismas Came Today» (featuring Seven)
 «Glitter» (featuring Big Sean)
 «What U Doin» (featuring Big Sean)
 «Drop Rap» (featuring Petey Pablo)
 «AWOL»
 «Seen Her Naked»
 «Last Time Together»
 «All Off» (featuring Seven and Kevin McCall)
 «Life Itself» (featuring Kevin McCall)
 «Sex Love» (featuring Lonny Bereal and Seven)
 «Another You»
 «Boing»
 «Quits» (featuring Kevin McCall)
 «You Want Me» (featuring Seven)
 «Put Your Hands In The Air»

Альбомы Криса Брауна